Nadym může být:
 Nadym (řeka) – řeka v Jamalo-něneckém autonomním okruhu v Ťumenské oblasti v Rusku
 Nadym (město) – město v Jamalo-něneckém autonomním okruhu v Ťumenské oblasti v Rusku